Sertum kan verwijzen naar:

 Sertum (motorfiets) een historisch merk motorfiets uit Italië.
 Sertum (register) een register voor onderhoudskundigen.